

Samenhang 
 Harmonieleer (muziektheorie)
 Close harmony, meerstemmige zangstijl
 Samenklank, zie consonantie
 Harmonische oscillator: kracht (versnelling) en verplaatsing zijn evenredig
 Harmonie (samenhang), in de zin van goed bij elkaar passend, bijvoorbeeld kleurharmonie
 Harmonie als geschrift dat verscheidene Bijbelse verhaalvarianten verenigt
 Harmonische rij uit de wiskunde
 Harmonieorkest

Overig 
 Harmonie (Antwerpen), een Antwerps park met districtshuis en tramoverstaphalte van De Lijn
 Harmonie (hop), een hopvariëteit
 Harmonie (sociëteit), een sociëteit in Batavia, nu Jakarta
 De Harmonie (Alkmaar), voormalige bioscoop in Alkmaar
 De Harmonie (Biervliet), een molen in Biervliet
 De Harmonie (Groningen), voormalig concertzaal en sociëteit in de stad Groningen
 De Harmonie (Leeuwarden), schouwburg en concertzaal in Leeuwarden
 De Harmonie (uitgeverij), een uitgeverij, bekend van onder meer de Harry Potter-boeken
 De Harmonie (Winschoten), een historisch gebouw in Winschoten
 Muziekmuseum De Harmonie, een fanfaremuseum in Koekelare
 Harmonie (Gaesbeekstraat)